Хухи — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Хухи, Буалем (род. 1990) — катарский футболист алжирского происхождения, выступающий за клуб Аль-Араби и сборную Катара.
 Хухи — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом городе.